Pastilla puede referirse a:

 comprimido, pequeña porción de pasta medicinal (una forma farmacéutica).
 pastilla (o pickup), un micrófono utilizado para captar sonidos de instrumentos y transformarlos en señales eléctricas.
 pastilla (o bastilla), plato típico de la cocina marroquí.
 Pastilla (1996-), banda mexicana de rock en español.
 Pastilla (circuito integrado), un chip sin encapsular.